Второй этап Кубка Либертадорес 2013, также именуемый групповым этапом, прошёл с 5 февраля по 18 апреля 2013 года. По его итогам определились 16 участников 1/8 финала.

Формат 
6 победителей первого этапа присоединятся к 26 командам, напрямую прошедшим во второй этап. 32 команды будут поделены на 8 групп по 4 команды.

Команды в каждой группе сыграют друг с другом по двух-круговой схеме с матчами дома и в гостях. Каждая команда получит 3 очка за победу, 1 - за ничью и 0 - за поражение. В случае равенства очков победитель определяется по следующим критериям:
 Разница забитых и пропущенных мячей
 Количество забитых мячей
 Количество мячей, забитых в гостях
 Жребий

Две лучшие команды из каждой группы проходят в 1/8 финала.

Жеребьёвка второго этапа состоялась 21 декабря 2012 в Луке, Парагвай в 11:00 по местному времени (UTC-4).

Группы

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес на сайте КОНМЕБОЛ  
 Статистика, календарь 
 Фотографии команд, турнирные таблицы, расписание игр, результаты матчей 

Кубок Либертадорес 2013